Села:
 Андронівка — Дніпропетровська область, Межівський район
 Андронівка — Хмельницька область, Старокостянтинівський район

Див. також 
 Андроновка